Керате́я () — малый город в Греции. Расположен на высоте 161 метр над уровнем моря, в юго-восточной части полуострова Аттика, в 5 километрах к юго-востоку от Каливия-Торику, в 6 километрах к западу от залива Петалия Эгейского моря, в 12 километрах к северо-западу от города Лаврион и 29 километрах к юго-востоку от центра Афин. Входит в состав общины (дима) Лавреотики в периферийной единице Восточная Аттика в периферии Аттика. Население 7493 жителя по переписи 2011 года.

Проспект  ( Еракас — Коропион — Лаврион — Сунион) проходит северо-восточнее города.

История 
В 1927 году, архимандритом Матфеем (Карпафакисом) близ города был основан женский Свято-Введенский монастырь Панагии «Певковуноятриссы», ставший одним из духовных центров греческого старокалендарного движения. Первой настоятельницей монастыря стала монахиня Мариам (Сулакиоти).

8 декабря 1969 года близ города произошла крупная авиакатастрофа DC-6, унёсшая жизни 90 человек.

Сообщество Кератея 
Сообщество создано в 1912 году (). В общинное сообщество входят 57 населённых пунктов. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 129,864 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Восточная Аттика